Albert Sirgue (1915-1980), homme politique français ;
 Pierre Sirgue (1954), avocat et homme politique français.